Dawid Grossman – izraelski prozaik
 David Grossman – amerykański reżyser filmowy i telewizyjny
 Dave Grossman – amerykański projektant gier komputerowych